Cala Mitjana steht für:

 Cala Mitjana (Artà), Bucht bei Artà auf Mallorca
 Cala Mitjana (Felanitx), Bucht bei Felanitx auf Mallorca
 Cala Mitjana (Menorca), Bucht auf Menorca